Ветроэнергетика Китая — бурно развивающаяся отрасль экономики Китайской народной республики. По данным на май 2021 года, на конец 2020 года в Китае работало 281 ГВт ветряных электростанций, что составляет около 36 % от ветряных мощностей всего мира. Китай занимает первое место в мире по размеру установленных ветряных электростанций. В 2020 году выработка составила 466 ТВт*час.

По плану 13-й пятилетки (2016—2020), Китай собирается ввести 100 ГВт ветряных мощностей.

История 
В 2007 году Китай инвестировал около 16 миллиардов юаней (более $2,0 млрд) в ветряную энергетику. В Китае построено более 60 крупных ветряных электростанций, на которых ведётся обучение специалистов.

В феврале 2005 года Китай принял Закон о возобновляемой энергетике. В 2005 году Китай вырабатывал из энергии ветра 0,17 % электроэнергии, в 2014 году — 2,6 %, в 2019 году — 5,5 %.

За годы 10-й пятилетки (2000 год—2005 год) ветряная энергетика росла в среднем на 30 % в год — с 350 МВт в 2000 году до 1260 МВт в 2005 году.

Потенциал 
По оценкам Китайского института научных исследований климата (China Climate Science Research Institute) потенциал ветряной энергетики Китая составляет 3,22 млн МВт. Технический потенциал оценивается в 1 млн МВт, из них 253 тыс. МВт наземных электростанций и 750 тыс. МВт офшорных.

Наибольшим потенциалом для развития ветроэнергетики обладает провинция Внутренняя Монголия. Около 40 % ветряных мощностей Китая могут быть расположены во Внутренней Монголии. Второе место по потенциалу занимает Турфанская котловина (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Её ресурсы оцениваются в 1 млрд кВт·ч в год с площади 1000 кв. км.

По оценкам EER Wind Research к 2011 году Китай станет крупнейшим в мире рынком сбыта ветрогенераторов.

Офшорная энергетика 
Китай обладает протяженной береговой линией, что способствует развитию офшорной ветроэнергетики. Потенциал офшорной ветроэнергетики Китая оценивается в 750 ГВт. Национальное Энергетическое Бюро Китая прогнозирует строительство 5000 МВт. офшорных электростанций к 2015 году.

Первая китайская оффшорная ветровая электростанция «Juwuba» была построена в 2009 года в Шанхае. Ветрогенераторы установлены по обе стороны Большого Дунхайского моста более чем в километре от него. Установленная мощность электростанции составит 100 МВт. По проекту электростанция будет вырабатывать ежегодно 260 млн кВт·ч электроэнергии. Первая турбина мощностью 3,0 МВт. производства компании Sinovel была построена в 20 марта 2009 года. Всего на электростанции «Juwuba» будет установлено 34 ветрогенератора мощностью 3,0 МВт. каждый.

В конце 2013 года мощность офшорной ветроэнергетики Китая составляла 428,6 МВт.

Малая ветроэнергетика 
В конце 2005 года в Китае было установлено 320 тыс. малых ветряных генераторов суммарной мощностью 65 МВт.

Тарифы 
Средняя цена ветряного электричества в Китае в 2006 году составляла $0,063—$0,08 за кВт·ч. Государственные производители продавали ветряную электроэнергию по ценам от $0,046 до $0,065.

По подсчётам китайских экспертов, если 70 % оборудования будут иметь китайское происхождение, цена электроэнергии снизится до 0,375 юаней за кВт.ч (примерно $0,054). Если 100 % оборудования ветряных электростанций будет китайского производства, то цена электроэнергии снизится до 0,332 юаней за кВт.ч (примерно $0,048).

Компании 
Все крупнейшие мировые производители оборудования для ветроэнергетики имеют в Китае свои производства или совместные предприятия. Например, германская компания Nordex в 2007 году занимала 3 % рынка ветряных турбин Китая.

В 2007 году в Китае 40 компаний производили оборудование для ветроэнергетики. Их суммарные мощности составляли 8000 МВт. в год. В 2008 году 67 компаний в Китае производили оборудование для ветроэнергетики, из них 27 компаний — государственные. По законам Китая 70 % оборудования любой ветряной электростанции должно иметь китайское происхождение. В конце 2009 года около 90 компаний производили ветряные турбины, более 50 компаний производили лопасти и около 100 компаний производят различные компоненты. В 2010 году требование обязательной 70 % доли китайского оборудование было отменено: практически 100 % строящихся в Китае ветряных турбин, имели китайское происхождение.

К 2012 году в Китае будет производиться ветрогенераторов суммарной мощностью около 12 000 МВт.

Крупнейшие китайские производители оборудования в 2009 году — компании: Sinovel (3510 МВт.), Goldwind (2727 МВт.) и Dongfang Jin (2475 МВт.). Компании Feng (Golden Wind) и Hua Rui планируют начать экспорт ветрогенераторов в 2009 году и 2010 годах.

Крупнейший владелец ветряных электростанций — компания China Longyuan Electric Power Group Corp. В 2006 году компания управляла 32 ветряными электростанциями суммарной мощностью 780 МВт.

Планы 
Во время 11-й пятилетки Китай собирался построить около 30 крупных ветряных электростанций мощностью по 100 МВт и более. Согласно национальному плану развития, установленные мощности Китая должны вырасти до 30 тыс. МВт к 2020 году. Однако бурное развитие ветроэнергетики в стране позволило пройти этот рубеж уже в 2010 году. В том же году Китай опередил США и стал мировым лидером по установленной мощности ветрогенераторов, превзойдя порог в 40 тыс. МВт.

На 12-ю пятилетку Национальная энергетическая администрация (National Energy Administration) запланировала довести суммарную мощность ветряных электростанций Китая до 100 ГВт к 2015 году. Мощность офшорных ветряных электростанций увеличится до 5000 МВт.

По плану 13-й пятилетки (2016—2020), Китай собирается ввести ещё 100 ГВт ветряных мощностей.

Регулирование 
В начале августа 2011 года Национальная Энергетическая Администрация (NEA) Китая приняла 18 технических стандартов, связанных с ветроэнергетикой.

Правительства провинций имеют право согласовывать строительство ветряных электростанций мощностью до 50 МВт.

См. также 
 Ветроэнергетика
 Комплекс ВЭС Ганьсу

Примечания

Ссылки 
 China’s New Generation: Driving Domestic Development

Ветроэнергетика
Энергетика Китая